

Miejscowości w Polsce 

 Worowo – osada w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Murowana Goślina
 Worowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Łobez
 Worowo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Łobez

Inne 

 Worowo – stacja kolejowa w Worowie

Zobacz też 

 Nowe Worowo
 Stare Worowo